Десятый сезон вокального телешоу «Голос». 16 августа 2021 года было объявлено, что красные кресла займёт «золотой» состав наставников: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Премьера состоялась на «Первом канале» 8 октября 2021 года.

28 ноября 2021 года во время сезона скончался один из наставников ― Александр Градский. На момент смерти в эфир вышло 8 выпусков шоу, были отсняты 2 выпуска «нокаутов». Пресс-служба «Первого канала» заявила, что сезон будет закончен в память об Александре Градском.

Наставники 

 Дима Билан — российский певец, победитель конкурса «Евровидение-2008», заслуженный артист Российской Федерации (2018).
 Пелагея — фолк-рок-певица, основательница и солистка группы «Пелагея», заслуженная артистка Российской Федерации (2020).
 Александр Градский (1949—2021) — певец, мультиинструменталист, композитор; заслуженный деятель искусств России (1997), народный артист Российской Федерации (1999).
 Леонид Агутин — российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист Российской Федерации (2008).

Команды 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Выбыл в полуфинале
  Выбыл в четвертьфинале
  Спасён в нокаутах (имя вычеркнуто)
  Выбыл в нокаутах
  Выбыл в поединках

Слепые прослушивания

Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 8 октября 2021 года. В начале выпуска показали нарезку выступлений участников «Голоса» и победителей всех 9 сезонов проекта под песню «Birthday» группы The Beatles. После этого Наставники исполнили песню «All You Need Is Love» также группы The Beatles.

Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 15 октября 2021 года.

Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 22 октября 2021 года.

Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 29 октября 2021 года.

Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 5 ноября 2021 года.

Выпуск № 6: Слепые прослушивания. 6-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 12 ноября 2021 года.

Поединки

Выпуски № 7-8: Поединки 
Этап «Поединки» начался 19 ноября 2021 года, а закончился 26 ноября 2021 года. Как и в предыдущем сезоне, Наставники лишаются возможности спасти двух выбывающих участников из других команд. 24 участника, которые выиграют свои поединки, пройдут в этап «Нокауты».

Нокауты

Выпуски № 9-10: Нокауты 
Этап «Нокауты» начался 3 декабря 2021 года. В каждой команде каждого наставника осталось шесть участников. Каждый Наставник разделил свою команду на две тройки и оставит в проекте лишь одного вокалиста из каждой тройки. Как и в прошлом сезоне, на этом этапе у каждого наставника есть возможность спасения одного участника из другой команды. В Четвертьфинал проходят по два участника от каждой команды, а также спасённые наставниками.

Четвертьфинал

Выпуск № 11: Четвертьфинал 
Прямой эфир четвертьфинала состоялся 17 декабря 2021 года. В команде каждого Наставника остались три участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Полуфинал прошли по два вокалиста от каждой команды.

Полуфинал

Выпуск №12: Полуфинал 
Прямой эфир полуфинала состоялся 24 декабря 2021 года. В команде каждого Наставника остались два участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Финал прошло по одному вокалисту от каждой команды.

Финал

Выпуск № 13: Финал 
Прямой эфир финала состоялся 30 декабря 2021 года. Четыре сильнейших вокалиста проекта (каждый из них — в своей команде) исполнили по две сольных песни и одну — в дуэте со своим наставником.

Рейтинги сезона

Примечания

Ссылки 
 

Телесезоны 2021 года
Голос (Россия)